Grazac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Grazac (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Grazac (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Grazac (Tarn) im Département Tarn